Мишино — топоним.

Россия 
Владимирская область
 Мишино — деревня в Муромском районе.

Вологодская область
 Мишино — деревня в Шольском сельском поселении Белозерского района, находится возле населённого пункта Мартыново, ОКАТО 19 210 860 015.
 Мишино — деревня в Шольском сельском поселении Белозерского района, находится возле населённого пункта Подсосенье, ОКАТО 19 210 860 026.
 Мишино — упразднённая деревня в Вытегорском районе.
 Мишино — деревня в Чагодощенском районе.
 Мишино — деревня в Череповецком районе.

Ленинградская область
 Мишино — деревня в Кингисеппском районе.

Липецкая область
 Мишино — деревня в Воловском районе.

Московская область
 Мишино — деревня в городском округе Зарайск.

Нижегородская область
 Мишино — деревня городском округе «Город Чкаловск».

Новгородская область
 Мишино — деревня в Боровичском районе.

Пензенская область
 Мишино — село в Иссинском районе.

Псковская область
 Мишино — деревня в Шелонской волости Дедовичского района.
 Мишино — деревня в Макаровской волости Новоржевского района.

Рязанская область
 Посёлок Центрального отделения совхоза «Мишино» — посёлок в Михайловском районе.

Смоленская область
 Мишино — деревня в Вяземском районе, Поляновское сельское поселение.
 Мишино — деревня в Вяземском районе, Относовское сельское поселение.
 Мишино — деревня в Вяземском районе, Ермолинское сельское поселение.
 Мишино — деревня в Гагаринском районе.

Тверская область
 Мишино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Мишино — деревня в Конаковском районе Тверской области.

Украина 
 Мишино — село в Корюковском районе Черниговской области.